Calcetto – sinonimo di calcio a 5
 Calcetto – sinonimo di calcio balilla